"Sé ardiente, sé más ardiente" (pastún: گرم شه، لا گرم شه, transliteración: Garam shah, laa garam shah) fue el himno nacional de Afganistán entre 1978 y 1992. 

La música fue obra de Jalīl Ghahlānd y la letra del poeta Sulaiman Laiq por encargo del gobierno de Partido Democrático Popular encabezado por Nur Mohammad Taraki, que decidió el cambio de los símbolos nacionales tras la Revolución de Saur.

Letra 
Como muchos himnos, a veces se cantaba abreviado: sólo el estribillo y la primera estrofa.

Véase también 
 Himno nacional de Afganistán

Referencias

Enlaces externos 

 Garam shah lā garam shah instrumental en formato  MP3.
 Garam shah lā garam shah instrumental en formato MIDI.
 Partitura del himno.
 Video con la bandera 1980-1987; otro video con la de 1987-1992.

Símbolos de Afganistán
Afganistan